Националният отбор по футбол на Унгария се намира под ръководството на унгарската футболна федерация (). Отборът достига два пъти до финал на Световно първенство – през 1938 губи от Италия (4:2), а през 1954 – от Германия с 3:2.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Менажери 
 До 2 май 2016 г.

България – Унгария 

 

Унгария, Национален отбор по футбол